La carne e l'anima (Father and Son) – film del 1929 diretto da Erle C. Kenton
La carne e l'anima (Society Doctor) – film del 1935 diretto da George B. Seitz
La carne e l'anima – film del 1945 diretto da Vladimir Striževskij